Église Saint-Germain-des-Prés, in Parijs
Saint-Germain-des-Prés (abdij), in Parijs
Saint-Germain-des-Prés (metrostation) van de metro van Parijs
Saint-Germain-des-Prés (wijk), in Parijs
Saint-Germain-des-Prés (Amsterdam), een voormalig revue-café in Amsterdam

Saint-Germain-des-Prés (Dordogne) 
Saint-Germain-des-Prés (Loiret)
Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire)
Saint-Germain-des-Prés (Tarn)

Zie ook
Germanus van Parijs, heilige